Muros steht für:

 Muros (Sardinien), eine Gemeinde in der Provinz Sassari der Italienischen Region Sardinien
 Muros (Galicien), eine Gemeinde in der spanischen Provinz A Coruña
 Muros (Comarca), eine Verwaltungseinheit Galiciens
 Muros de Nalón, eine Gemeinde in der autonomen Region Asturien

Muros ist der Familienname von:
 Elma Muros (* 1967), philippinische Leichtathletin